Кей Нісікорі був володарем титулу починаючи з 2013, але цього разу вирішиів взяти участь у турнірі Буенос-Айресі.

Раян Гаррісон здобув титул, у фіналі перемігши Ніколоза Басілашвілі з рахунком 6-1, 6-4.

Сіяні гравці 
Перші четверо сіяних тенісистів виходять без боротьби в 2-ге коло.

  Іво Карлович (2-ге коло)
  Джон Ізнер (чвертьфінал)
  Сем Кверрі (2-ге коло)
  Стів Джонсон (чвертьфінал)

  Бернард Томіч (1-ше коло)
  Адріан Маннаріно (1-ше коло)
  Стів Дарсіс (2-ге коло)
  Єнь-Сунь Лу (1-ше коло)

Вайлд-кард 

  Джаред Доналдсон (1-ше коло)
  Рейллі Опелка (2-ге коло)

  Френсіс Тіафо (1-ше коло)

Кваліфаєри 

  Меттью Ебдер (чвертьфінал)
  Даріан Кінг (2-ге коло)

  Пітер Поланскі (1-ше коло)
  Тім Смичек (2-ге коло)

щасливий лузер 

  Бенжамін Беккер (1-ше коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Memphis Open
Світовий Тур ATP 2017